Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur Handball-Europameisterschaft der Männer 2018, die in Kroatien stattfinden wird.

Modus 
An der Europameisterschaft 2018 werden 16 Nationalmannschaften teilnehmen. Von den 38 gemeldeten Mannschaften ist der Gastgeber Kroatien direkt qualifiziert. Die weiteren 37 Nationen müssen sich für das Turnier qualifizieren.

Entsprechend der Rangliste 2014/15 der EHF-Männer-Nationalmannschaften wurde eine Liste gebildet. Von dieser mussten die letztplatzierten neun Mannschaften zunächst in der 1. Phase der Qualifikation in drei Dreiergruppen antreten. Die Gruppensieger müssen gegen die drei am schlechtesten platzierten Mannschaften aus der 2. Qualifikationsrunde für die EHF EURO 2016 in Play-Off-Spielen antreten. Die besten 25 Mannschaften sind unmittelbar für die 2. Qualifikationsrunde gesetzt. Daraus ergeben sich sieben Gruppen zu jeweils vier Teams, die im Meisterschaftssystem mit Hin- und Rückspiel gegeneinander antreten. Die jeweiligen Gruppensieger und Gruppenzweiten sowie der beste Gruppendritte sind für die Endrunde der Europameisterschaft 2016 qualifiziert.

1. Qualifikationsrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Play-off-Spiele 
Sieger der Qualifikationsgruppen: , , 

Drei am schlechtesten platzierten Mannschaften der 2. Qualifikationsrunde für die EURO 2016: , ,  

Die Auslosung war am 23. Juni 2015 in Wien.

|}

2. Qualifikationsrunde 
Die Auslosung fand am 14. April 2016 in Dubrovnik statt.

Die teilnehmenden Mannschaften wurden entsprechend ihrem Abschneiden bei der Europameisterschaft 2016, der dazugehörigen Qualifikation sowie der ersten Qualifikationsrunde in vier Lostöpfe aufgeteilt.

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

Weblinks 
 Europäische Handballföderation (EHF): Informationen zur Handball-Europameisterschaft 2018 (englisch)

Einzelnachweise 

2018
Qualifikation